Медісон Кіз була чинною чемпіонкою, але знялася через травму зап'ястка до початку змагань. 

Петра Квітова виграла титул, у фіналі перемігши Ешлі Барті з рахунком 4–6, 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Aegon Classic, одиночний розряд
2017